Puchar Kosowa w piłce siatkowej mężczyzn 2022 – rozgrywki o siatkarski Puchar Kosowa zorganizowane przez Związek Piłki Siatkowej Kosowa (Federata e Volejbollit e Kosovës, FVK). Zainaugurowane zostały 9 marca 2022 roku.

Do rozgrywek o Puchar Kosowa zgłosiło się 8 drużyn grających w Superlidze i I lidze. Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego, w ramach którego rozegrano półfinały oraz finał. We wszystkich rundach o awansie decydowało jedno spotkanie. Pary ćwierćfinałowe powstały w drodze losowania. Na podstawie losowania powstała również drabinka turniejowa na dalszą część rozgrywek.

Turniej finałowy odbył się w dniach 16-17 kwietnia 2022 roku w hali sportowej 1 Tetori w Prisztinie. Puchar Kosowa zdobył , który w finale pokonał . MVP finału wybrany został Bardhyl Hajdaraj.

Drużyny uczestniczące

Drabinka 

Źródło:

Rozgrywki

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Puchar Kosowa w piłce siatkowej mężczyzn
2022 w Kosowie
2022 w piłce siatkowej